Оливер Михок (род. 23 июня 1993, Будапешт) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2015).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Венгрии